Wollersdorf ist ein Ortsname
 Wollersdorf (Mauern), Ortsteil der Gemeinde Mauern, Landkreis Freising, Bayern
 Wollersdorf (Mitterfels), Ortsteil des Marktes Mitterfels, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Wollersdorf (Neuendettelsau), Ortsteil der Gemeinde Neuendettelsau, Landkreis Ansbach, Bayern

Siehe auch:
 Wöllersdorf
 Wollerstorf